Анато́лий Ка́рпов: 
 Карпов, Анатолий Вячеславович (1939—2019) — советский и российский инженер, профессор.
 Карпов, Анатолий Евгеньевич (род. 1951) — двенадцатый чемпион мира по шахматам.
 Карпов, Анатолий Сергеевич (1935—2021) — советский и российский литературовед, профессор МГУ.
 Карпов, Анатолий (род. 1948) — советский хоккеист .